Васи́лий Ме́льников:
 Мельников, Василий Александрович (1977—2002) — радист-парашютист поисково-спасательного взвода 95-й отдельной аэромобильной бригады, Герой Украины.
 
 Мельников, Василий Емельянович (1917—2000) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Василий Павлович (1948) — народный депутат СССР, директор совхоза «Победа» Волгодонского района Ростовской области.